De Negri ist der Name folgender Personen:

 Emmanuelle de Negri, französische Sopranistin
 Enrico De Negri (1902–1990), italienischer Philosoph, Romanist und Italianist
 Mario De Negri (1901–1978), italienischer Sprinter und Hürdenläufer
 Pierpaolo De Negri (* 1986), italienischer Radrennfahrer 
 Ramón P. de Negri (1887–1955), mexikanischer Politiker und Botschafter

Siehe auch:
 Negri